Euconnus — род коротконадкрылых жуков из подсемейства Scydmaeninae. Один из крупнейших родов животных, описано более 2600 видов по всему миру.

Распространение 
Встречаются повсеместно. В Евразии известно более 700 номинальных видов, объединенных в 18 подродов. Для фауны России и стран бывшего СССР указано около 30 видов.

Палеонтология 
Известны ископаемые виды из миоцена и олигоцена балтийского, доминиканского и ровенского янтарей: †Euconnus fossilis, Euconnus liedtkei, Euconnus palaeogenus, Euconnus siculus, Euconnus sucini, Euconnus wunderlichi.

Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки (1—2 миллиметра), темные, блестящие. Голова сильно сужена в основании, виски всегда присутствуют, обычно более или менее сильно изогнуты или также сходятся в прямую линию, усики обычно с 4- или 3-члениковой булавой, но иногда также нитевидные или постепенно утолщённые к кончику. Пальпы с шиловидным, четко развитым, хотя часто очень маленьким 4-м члеником. Надкрылья часто с базальным вдавлением, которое часто окаймлено латеральной складкой. Эпистерна заднегруди прикрыта надкрыльями, бёдра обычно широко разделены, но иногда близки друг к другу (подрод Napochus). Ноги с более или менее сильно булавовидно утолщенными лапками, тонкими шипиками и лапками, передние лапки часто плоско срезаны дистально внутрь и густо щетинисто-волосистые. Пенис с дорсально расположенным базальным отверстием и вентроапикально расположенным ostium penis. Парамер обычно присутствует.

Голова крупная, округлая, с довольно маленькими фасеточными глазами. Переднеспинка куполообразная, округлая, без заметных ямок, у многих видов с заметными сильными, прямостоячими волосками. Надкрылья овальные, каждое имеет глубокую продольную ямку у основания, блестящие. Они покрывают всё брюшко. Бёдра, особенно передние, толстые и булавовидные, в остальном ноги стройные.

Хищники, питающиеся в основном клещами, особенно панцирными клещами (Oribatida). У них очень твёрдый панцирь, а у жуков на передних лапках есть органы для удержания добычи, а также ротовые органы, подходящие для распиливания панциря клеща. Виды Euconnus особенно часто встречаются между разлагающимся растительным материалом, где клещи обычно многочисленны.

Представители номинативного подрода Euconnus s.str. обитают во влажных растительных остатках в подстилке около водоёмов и болот.

Мирмекофилия и термитофилия 
Часть видов замечены в мирмекофильных и термитофильных связях с муравьями и термитами. С муравьями (Formicidae) связаны Euconnus (Napochus) chrysocomus, Euconnus claviger, Euconnus pragensis, Euconnus maeklini. 6 видов Euconnus связаны с термитами (Isoptera). Мирмекофильные представители встречаются среди видов подрода Napochus (в том числе, связаны с муравьями рода Lasius).

Систематика 
Один из крупнейших родов животных, описано более 2600 видов по всему миру, однако окончательный его состав не определён. Выделено более 30 подродов, многие из которых после ревизии были или синонимизированы или удалены из состава рода.

Euconnus Thomson, 1859, является одним из крупнейших и наиболее разнообразных родов животных, известных науке (Newton & Franz 1998). Большинство видов были описаны Гербертом Францем, чья родовая концепция таких крупных родов, как Euconnus, Sciacharis Broun, 1893 или Scydmaenus Latreille, 1802 была, по-видимому, очень широкой, и чьи описания, диагнозы и особенно иллюстрации часто неточны. Вследствие этого, для чтобы определить большинство из более чем 90 родов и подродов и более 3000 видов Scydmaeninae, описанных Францем (O’Keefe 1998), изучение типовых серий неизбежно, а подробные повторные описания и пересмотр для создания прочной основы для естественной классификации этого большого подсемейства Staphylinidae. Неясные родовые границы космополитического и чрезвычайно крупного рода Euconnus, включающего 37 плохо определенных подродов и большое количество видов, не отнесенных ни к одному подроду, представляют собой серьёзную проблему в таксономии Cyrtoscydmini. В то время как в Европе подроды Euconnus кажутся хорошо определенными и легко определяемыми, нетрудно найти ряд описанных или неописанных ориентальных, афротропических или неотропических видов, демонстрирующих признаки, промежуточные между некоторыми подродами.

В течение долгого времени Euconnus был «свалкой» для любых Cyrtoscydmini, демонстрирующих следующий набор признаков
признаки: затылочное сужение намного более узкое, чем вершина; височная кость длинная; мезовентральный межкоксальный отросток развит в виде высокого, длинного и узкого киля, сильно выступающего вентрально; метакоксальные отростки отчётливо разделены умеренно широким метавентральным межкоксальным отростком; и эдеагус со стройными, свободными (то есть не сросшимися со срединной лопастью) парамерами. Половина видов всех сцидменид относится к этому мегаразнообразному роду. По этой причине существует лишь несколько характеристик, по которым его можно отделить от других родов.

Проведение единой комплексной ревизии Euconnus является невыполнимой задачей не только из-за необходимости иметь дело с двумя с половиной тысячами видов этого рода, но и из-за ряда других родов, описанных как похожих на Euconnus и отличающихся только незначительными или неадекватно определёнными признаками. Такие роды известны в основном из Неотропического региона (например, Archiconnus Franz, 1980; Euconnomorphus Franz, 1980; Napochomorphus Franz, 1980; Protoconnus Franz, 1967; Venezolanoconnus Franz, 1987), но морфологически сходные таксоны встречаются также на Мадагаскаре (Madagassoconnus Franz, 1986), в Ориентальном регионе (Elacatophora Schaufuss, 1884; Protoscydmus Franz, 1992) и других областях. За исключением недавно пересмотренного рода Elacatophora (как Borneosabahia), все эти роды плохо определены и, похоже, попадают в большое морфологическое разнообразие Euconnus. Их диагнозы часто основаны на слабых признаках, редко используемых для установления отдельных родов в других трибах Scydmaeninae. Как правило, для отнесения вновь описанных видов к родам использовалось лишь несколько признаков, и обычно те, которые легко рассмотреть на неповрежденном экземпляре или даже только на спинном виде, в то время как важные структуры вентральной стороны головы и торакса редко даже изучались. Вместе с Euconnus вышеупомянутые роды (и, возможно, еще больше таксонов) образуют «комплекс Euconnus», большую и мегаразнообразную группу Cyrtoscydmini, которые разделяют высокий и узкий мезовентральный межкоксальный отросток. Уже предварительное изучение отдельных, небольших компонентов этой группы выявило таксономические проблемы.
В 2021 году крупнейший подрод Napochus Thomson, 1859 (типовой вид: Scydmaenus claviger Müller & Kunze, 1822; более 300 видов) был синонимизирован с Euconnus.

Классификация 
Род был впервые выделен в 1859 году шведским энтомологом Карлом Густафом Томсоном (1824—1899).
Таксон Euconnus близок к родам Stenichnoteras и Stenichnus, и включён в трибу Cyrtoscydmini из подсемейства Scydmaeninae, или в состав трибы Stenichnini Fauvel, 1885 (=Glandulariini Schaufuss, 1889, =Cyrtoscydmini Schaufuss, 1889, =Glandulariidae).

 Euconnus abachausi
 Euconnus abducens
 Euconnus abejanus
 Euconnus aberdarensis
 Euconnus abkhazicus Hlavac, 1997 (Абхазия)
 Euconnus abnormeantennatus
 Euconnus abnormicornis
 Euconnus abnormis
 Euconnus abundans
 Euconnus aceitillari
 Euconnus aconquijae
 Euconnus aculeatus
 Euconnus aculeifer
 Euconnus acuminatus
 Euconnus acuteantennatus
 Euconnus acuticornis
 Euconnus acutipennis
 Euconnus adelaidensis
 Euconnus adversus Caterino, 2022
 Euconnus aelurus
 Euconnus aethiops
 Euconnus affinis
 Euconnus africanus
 Euconnus africus
 Euconnus afrohortonensis
 Euconnus agbovilleanus
 Euconnus agbovillensis
 Euconnus agilis
 Euconnus aguaceroi
 Euconnus akurensis
 Euconnus alawalanus
 Euconnus alcanfonae
 Euconnus alcanfonensis
 Euconnus alcides
 Euconnus alcidiae
 Euconnus alcochensis
 Euconnus alesi
 Euconnus algarvensis
 Euconnus alienus
 Euconnus alishanicus
 Euconnus alishaniformis
 Euconnus allemandi
 Euconnus alloapicalis
 Euconnus allocervinus
 Euconnus alloceylonensis
 Euconnus allocolomboanus
 Euconnus allocoloniae
 Euconnus alloconoides
 Euconnus allocrinitus
 Euconnus allodecellei
 Euconnus allofissipenis
 Euconnus alloglabripennis
 Euconnus allogulosus
 Euconnus allohortonensis
 Euconnus alloindicus
 Euconnus allolongeantennatus
 Euconnus allomirus
 Euconnus allonkwantanus
 Euconnus allonuwaranus
 Euconnus alloprocerior
 Euconnus alloquillabambanus
 Euconnus allorhododendri
 Euconnus alloscydmaenoides
 Euconnus allosetosipennis
 Euconnus allospectator
 Euconnus allospinosus
 Euconnus allosukhotanus
 Euconnus allotestaceus
 Euconnus allothailandicus
 Euconnus allotovarianus
 Euconnus allotuxtlanus
 Euconnus alluvionum
 Euconnus almandoensis
 Euconnus alneti
 Euconnus altamirensis
 Euconnus alticola
 Euconnus altitudinis
 Euconnus altomontanus
 Euconnus alutoyanus
 Euconnus amanii
 Euconnus amatlanensis
 Euconnus amazonas
 Euconnus amazoniae
 Euconnus amazonicus
 Euconnus ambatolaonus
 Euconnus ambelosicus
 Euconnus ambodivoangyanus
 Euconnus americanus
 Euconnus amieuensis
 Euconnus amieui
 Euconnus amlekhganjensis
 Euconnus amoenus
 Euconnus amonaragalanus
 Euconnus amplipennis
 Euconnus amplus
 Euconnus analis
 Euconnus analogus
 Euconnus anandi
 Euconnus anatolicus
 Euconnus anayaguae
 Euconnus andapensis
 Euconnus anderssoni
 Euconnus andoboensis
 Euconnus andranofotsyanus
 Euconnus andranofotsyi
 Euconnus andranomenaus
 Euconnus andringitrae
 Euconnus angtseringensis
 Euconnus angusticeps
 Euconnus angusticollis
 Euconnus angustipenis
 Euconnus angustus
 Euconnus animae
 Euconnus ankazobensis
 Euconnus ankofensis
 Euconnus anophthalmus
 Euconnus antennatus
 Euconnus antongilanus
 Euconnus anuradhapurae
 Euconnus anuradhapuranus
 Euconnus apfelbecki
 Euconnus apiaoi
 Euconnus apicalis
 Euconnus apicedepressus
 Euconnus apicefoveatus
 Euconnus apicefurcatus
 Euconnus appendiculatus
 Euconnus appropinquanus
 Euconnus apterus
 Euconnus arabiae
 Euconnus araguaensis
 Euconnus araguai
 Euconnus araguanus
 Euconnus araucariae
 Euconnus arboriformis
 Euconnus arctos
 Euconnus arduiformis
 Euconnus arduus
 Euconnus argentinicola
 Euconnus argentinus
 Euconnus argodi
 Euconnus argostolius
 Euconnus aridulus
 Euconnus arii
 Euconnus arionis
 Euconnus armatipenis
 Euconnus armatipes
 Euconnus armatissimus
 Euconnus armidalensis
 Euconnus arthuri
 Euconnus arthuris
 Euconnus aschnae
 Euconnus astrictus
 Euconnus astrus Caterino, 2022
 Euconnus ater
 Euconnus aterrimus
 Euconnus athertonensis
 Euconnus athertoni
 Euconnus atlanticus
 Euconnus atlantoafricanus
 Euconnus atricapillus
 Euconnus atrophus
 Euconnus attritus Caterino, 2022
 Euconnus auberti
 Euconnus auriculatus
 Euconnus auritus
 Euconnus aurosericeus
 Euconnus autem
 Euconnus ayderinus
 Euconnus azoricus
 Euconnus azulitanus
 Euconnus babahrotensis
 Euconnus baccettii
 Euconnus bachmamontanus
 Euconnus bacilliformis
 Euconnus bacillum
 Euconnus baculiger
 Euconnus badeggii
 Euconnus badullae
 Euconnus badullanus
 Euconnus bafutensis
 Euconnus baguenai
 Euconnus bahiae
 Euconnus bahianus
 Euconnus bahrami
 Euconnus bairianus
 Euconnus bakeri
 Euconnus bakerianus
 Euconnus balangodae
 Euconnus balangodanus
 Euconnus balangodensis
 Euconnus balcanicus
 Euconnus baloghi
 Euconnus baloghianus
 Euconnus banari
 Euconnus bandaensis
 Euconnus bandai
 Euconnus bangkokensis
 Euconnus banii
 Euconnus barahbiseanus
 Euconnus barbatulus Reitter, 1882 (Азербайджан)
 Euconnus barbatus
 Euconnus barbifer
 Euconnus barrinoensis
 Euconnus bartoloanus
 Euconnus bartolozzii
 Euconnus baruerii
 Euconnus basalis
 Euconnus basifurcatus
 Euconnus basilewskyi
 Euconnus basutoanus
 Euconnus batavianus
 Euconnus bazgoviensis
 Euconnus bechyneae
 Euconnus bechyneanus
 Euconnus bechyneensis
 Euconnus beckeri
 Euconnus becki
 Euconnus beckianus
 Euconnus bedeli
 Euconnus beechmontensis
 Euconnus begunanus
 Euconnus beiranus
 Euconnus belemensis
 Euconnus belemianus
 Euconnus belingaensis
 Euconnus bengalensis
 Euconnus benicola
 Euconnus beniensis
 Euconnus beninensis
 Euconnus berentyensis
 Euconnus berrinei
 Euconnus besuchetianus
 Euconnus betancuri
 Euconnus bhutanensis
 Euconnus biafranus
 Euconnus biakensis
 Euconnus biamnis
 Euconnus bibilensis
 Euconnus bicaudatus
 Euconnus bicavifrons
 Euconnus biceps
 Euconnus bicolor
 Euconnus bicornipenis
 Euconnus bicornipenisides
 Euconnus bicornis
 Euconnus bifasciculatus
 Euconnus bifidus
 Euconnus bifoveatiformis
 Euconnus bifoveatus
 Euconnus bifoveicollis
 Euconnus bifoveolatus
 Euconnus bifurcatus
 Euconnus bigii
 Euconnus biimpressicollis
 Euconnus biimpressus
 Euconnus bijepuranus
 Euconnus bilatus
 Euconnus binaraiae
 Euconnus bingervilleanus
 Euconnus bioculatus
 Euconnus biokovensis
 Euconnus birganyensis
 Euconnus birgary
 Euconnus bisorientalis
 Euconnus blattnyi
 Euconnus blydepoorti
 Euconnus blyderiveri
 Euconnus boavistae
 Euconnus boavistensis
 Euconnus bobirianus
 Euconnus bobiriensis
 Euconnus bobyensis
 Euconnus boconoi
 Euconnus bodemeyeri
 Euconnus boesmani
 Euconnus boletanus
 Euconnus boletipenis
 Euconnus boliviensis
 Euconnus bolonchenensis
 Euconnus boopis
 Euconnus bopathellanus
 Euconnus bordonensis
 Euconnus boreoceylanicus
 Euconnus borneoensis
 Euconnus borneoi
 Euconnus borneoprotectus
 Euconnus borneotubus
 Euconnus boulayanus
 Euconnus brachati
 Euconnus bradypodus
 Euconnus brandensis
 Euconnus brandi
 Euconnus brandianus
 Euconnus brazzavillae
 Euconnus brazzavilleanus
 Euconnus bremeri
 Euconnus bremerianus
 Euconnus brenskeanus
 Euconnus breveclavatus
 Euconnus breviceps
 Euconnus brevicornis
 Euconnus brevior
 Euconnus brevipennides
 Euconnus brevipennis
 Euconnus brevipes
 Euconnus brevipilis
 Euconnus brevis
 Euconnus brevisetosus
 Euconnus brevitarsis
 Euconnus breytenbachae
 Euconnus brignolii
 Euconnus brinchangi
 Euconnus brinchangianus
 Euconnus brinckianus
 Euconnus brongahafoi
 Euconnus brouni
 Euconnus brunneus
 Euconnus bryanti
 Euconnus bucephalus
 Euconnus buenfilanus
 Euconnus buenfilensis
 Euconnus bugirii
 Euconnus buiensis
 Euconnus bulbiceps
 Euconnus bulbulanus
 Euconnus bulgaricus
 Euconnus bulirschi Hlavac, 1997 (Грузия)
 Euconnus bumbunae
 Euconnus bundukianus
 Euconnus bundukii
 Euconnus burckhardti
 Euconnus burckhardtianus
 Euconnus burmanus
 Euconnus burundianus
 Euconnus busillis
 Euconnus butemboanus
 Euconnus buttalanus
 Euconnus buyckxi
 Euconnus caborojoanus
 Euconnus caborojoi
 Euconnus cacauensis
 Euconnus caeculus
 Euconnus caecus
 Euconnus caguanus
 Euconnus cairnsi
 Euconnus cairnsianus
 Euconnus cairnsicola
 Euconnus cairnsiensis
 Euconnus calcagnoi
 Euconnus calcaratus
 Euconnus calcarifer
 Euconnus calcicola
 Euconnus caledonensides
 Euconnus caledonensis
 Euconnus caledonicus
 Euconnus caledonus
 Euconnus callidus
 Euconnus calviceps
 Euconnus calvides
 Euconnus calvus
 Euconnus camerunanus
 Euconnus camerunis
 Euconnus campanaeformis
 Euconnus campanipenis
 Euconnus campestris
 Euconnus camponotorum
 Euconnus canaimae
 Euconnus canaimaensis
 Euconnus canaimanus
 Euconnus cantabricus
 Euconnus capensiformis
 Euconnus capensis
 Euconnus capillaris
 Euconnus capillatus
 Euconnus capillosulus
 Euconnus capitaopocoi
 Euconnus capitatus
 Euconnus capitemicans
 Euconnus caracasiensis
 Euconnus carbonerae
 Euconnus carboneranus
 Euconnus carbonericola
 Euconnus caribicus
 Euconnus carinangulus
 Euconnus carinatus
 Euconnus cariniceps
 Euconnus carinifer
 Euconnus carinifrons
 Euconnus carinthiacus
 Euconnus caripensis
 Euconnus carlettiae
 Euconnus carlosbordoni
 Euconnus caroli
 Euconnus carpanetoi
 Euconnus carteri
 Euconnus carvachiensis
 Euconnus caseyi
 Euconnus castaneoglaber
 Euconnus castaneus
 Euconnus castanicolor
 Euconnus castawayensis
 Euconnus castellinii
 Euconnus castroi
 Euconnus catae
 Euconnus cataensis
 Euconnus catalanus
 Euconnus cataloochee Caterino, 2022
 Euconnus catanus
 Euconnus catharinensis
 Euconnus catherinae
 Euconnus catus
 Euconnus cauaburiformis
 Euconnus cauaburii
 Euconnus cauchoisi
 Euconnus cautorum
 Euconnus caviceps
 Euconnus cavicepsides
 Euconnus cavifrons
 Euconnus cavipennis
 Euconnus cazabitae
 Euconnus cazorlae
 Euconnus cecchii
 Euconnus cederbergensis
 Euconnus cederholmi
 Euconnus celatus
 Euconnus celisi
 Euconnus celisianus
 Euconnus centralafricanus
 Euconnus centurionis
 Euconnus cephalonicus
 Euconnus cephalotes
 Euconnus cephalotides
 Euconnus cephalus
 Euconnus cerastiventris
 Euconnus cerviniformis
 Euconnus cervinisimilis
 Euconnus cervinus
 Euconnus ceylonensis
 Euconnus chaganus
 Euconnus championi
 Euconnus charii
 Euconnus charon
 Euconnus chaudhabiseanus
 Euconnus chekiri
 Euconnus chevrolatii
 Euconnus chiangmaianus
 Euconnus chiangmaii
 Euconnus chiapasicola
 Euconnus chimkhonanus
 Euconnus chinensis
 Euconnus chiriquensis
 Euconnus chrysocomus (Saulcy, 1864) (Грузия)
 Euconnus cienfuegosi
 Euconnus cilifer
 Euconnus cinnamomeus
 Euconnus circumlatus
 Euconnus cirnelimai
 Euconnus clanculus
 Euconnus clarkei
 Euconnus clarkianus
 Euconnus clarus
 Euconnus clavatriarticulata
 Euconnus clavatus
 Euconnus clavicornis
 Euconnus claviger (Muller & Kunze, 1822) (Ср. и Юж. Россия, Сибирь; Латвия, Литва, Украина…)
 Euconnus clavigeroides
 Euconnus clavijoi
 Euconnus clavipes
 Euconnus clientulus
 Euconnus clinatus
 Euconnus cocanus
 Euconnus cochereaui
 Euconnus cockericola
 Euconnus coiffaitianus
 Euconnus colchicus Franz, 1986 (Грузия)
 Euconnus collinus
 Euconnus colomboanus
 Euconnus coloniae
 Euconnus columbianus
 Euconnus columbicola
 Euconnus comarapensis
 Euconnus comatus
 Euconnus compactipennis
 Euconnus compactus
 Euconnus comparabilis
 Euconnus comptus
 Euconnus concavifrons
 Euconnus conciliator
 Euconnus confertus
 Euconnus confinis
 Euconnus conformides
 Euconnus conformis
 Euconnus conglobatus
 Euconnus congoensis
 Euconnus congolensis
 Euconnus congruens
 Euconnus coniceps
 Euconnus conicicollis (Motschulsky, 1845) (Урал)
 Euconnus conicollis
 Euconnus conicus
 Euconnus conifer
 Euconnus coniferarum
 Euconnus conithorax
 Euconnus conjunctus
 Euconnus conoides
 Euconnus conosoma
 Euconnus consanguineus
 Euconnus consimilis
 Euconnus consobrinus
 Euconnus constanzanus
 Euconnus constrictipenis
 Euconnus constrictus
 Euconnus contractus
 Euconnus conulus
 Euconnus cooperi
 Euconnus coralinus
 Euconnus corcicoensis
 Euconnus corcicoi
 Euconnus cornipenis
 Euconnus cornutor
 Euconnus coronatus
 Euconnus corpulentus
 Euconnus corticis
 Euconnus cottarellii
 Euconnus cotticus
 Euconnus coyahensis
 Euconnus coyahi
 Euconnus cradlei
 Euconnus crasseclavatus
 Euconnus crassicornis
 Euconnus crassides
 Euconnus crassifemur
 Euconnus crassus
 Euconnus creber
 Euconnus crebrespinosus
 Euconnus cribricollis
 Euconnus criniger
 Euconnus crinitides
 Euconnus crinitus
 Euconnus cristicola
 Euconnus cristobalensis
 Euconnus croaticus
 Euconnus crockeranus
 Euconnus crockeri
 Euconnus cruentulus Reitter (Узбекистан)
 Euconnus cubaicola
 Euconnus cubanus
 Euconnus cultellus Caterino, 2022
 Euconnus cumberlandus Caterino, 2022
 Euconnus cuneipenis
 Euconnus cuneipenisides
 Euconnus curimaguai
 Euconnus curtipilis
 Euconnus curtus
 Euconnus curupaoi
 Euconnus curvatitibia
 Euconnus curvicrus
 Euconnus curvipilis
 Euconnus cuyaguanus
 Euconnus cuzcoanus
 Euconnus cuzcoi
 Euconnus cyangugui
 Euconnus cylindricollis
 Euconnus cyrtocerus
 Euconnus cytoceriformis
 Euconnus daburckhardtianus
 Euconnus dambullanus
 Euconnus damongoi
 Euconnus daradanus
 Euconnus darjeelingensis
 Euconnus darungirii
 Euconnus daulagirii
 Euconnus dauphinensis
 Euconnus daveyi
 Euconnus debilis
 Euconnus debilitans
 Euconnus decelleanus
 Euconnus decellei
 Euconnus decelleimimus
 Euconnus decens
 Euconnus decipiens
 Euconnus decorus
 Euconnus decuanus
 Euconnus deepaki
 Euconnus defectus
 Euconnus delii
 Euconnus delmastroi
 Euconnus deminuatus
 Euconnus demirei
 Euconnus demissus
 Euconnus demmeri
 Euconnus deneensis
 Euconnus densecrinitus
 Euconnus densipilis
 Euconnus dentatus
 Euconnus denticornis
 Euconnus dentiger
 Euconnus dentipennis
 Euconnus dentiventris
 Euconnus depigmentatus
 Euconnus deplanatus
 Euconnus deprecator Kurbatov, 1993 (Приморье)
 Euconnus depressifrons
 Euconnus depressus
 Euconnus derectus
 Euconnus detectus
 Euconnus dewnaraini
 Euconnus dhlinzanus
 Euconnus dhumpusensis
 Euconnus diaboli
 Euconnus dichelos
 Euconnus didyi
 Euconnus diegoi
 Euconnus differens
 Euconnus difficilis
 Euconnus dignus
 Euconnus digressus
 Euconnus discedens
 Euconnus discifer
 Euconnus discocephalus
 Euconnus discolor
 Euconnus dispar
 Euconnus distans
 Euconnus distinctides
 Euconnus distinguendus
 Euconnus diversicornis
 Euconnus divisus
 Euconnus diyalumae
 Euconnus diyalumaeformis
 Euconnus diyalumanus
 Euconnus djemensis
 Euconnus dobereineri
 Euconnus doddianus
 Euconnus dodecanicus
 Euconnus doesburgi
 Euconnus dolalagathianus
 Euconnus dolosus
 Euconnus domboshawanus
 Euconnus domesticus
 Euconnus dominicae
 Euconnus dominicanus
 Euconnus dominus
 Euconnus dondoanus
 Euconnus donnybrookensides
 Euconnus donnybrookensis
 Euconnus dorotkanus
 Euconnus drakensbergensis
 Euconnus draco Caterino, 2022
 Euconnus dubiosus
 Euconnus dufouri
 Euconnus dufourneti
 Euconnus dufournetianus
 Euconnus dukudukuensis
 Euconnus dulcis
 Euconnus duplicatus
 Euconnus dupliciseta
 Euconnus durumtaliensis
 Euconnus durumtalii
 Euconnus dwarsbergeanus
 Euconnus dwarsbergensis
 Euconnus dwesaensis
 Euconnus dwesanus
 Euconnus dzibilchaltunensis
 Euconnus eburneus
 Euconnus echinicollis
 Euconnus ectatommae
 Euconnus ecuadoreanus
 Euconnus ecuatoreanus
 Euconnus edeni
 Euconnus edentipenis
 Euconnus edmundi
 Euconnus edznanus
 Euconnus efferus
 Euconnus elandshoekensis
 Euconnus elaphomorphus
 Euconnus elegans
 Euconnus elgonensis
 Euconnus elineae
 Euconnus eliyae
 Euconnus eliyanus
 Euconnus eliyensis
 Euconnus ellipsocephalus
 Euconnus ellipticus
 Euconnus elliptipennis
 Euconnus elongatus
 Euconnus elsjeae
 Euconnus embaubanus
 Euconnus embrapae
 Euconnus eminens
 Euconnus enderseni
 Euconnus endrodyyounganus
 Euconnus endroedyanus
 Euconnus endroedyi
 Euconnus endroedyyoungai
 Euconnus eppelsheimi
 Euconnus eques
 Euconnus eremita
 Euconnus eremitides
 Euconnus erinaceus
 Euconnus ernsti
 Euconnus escalerai
 Euconnus eshowensis
 Euconnus esperancae
 Euconnus estebanus
 Euconnus estrelanus
 Euconnus estrellanus
 Euconnus eumicriformis
 Euconnus eumicroides
 Euconnus evanescens
 Euconnus evanidus
 Euconnus ewansis
 Euconnus excavatifrons
 Euconnus excavatus
 Euconnus excedens
 Euconnus excelsipenis
 Euconnus eximius
 Euconnus exploratus
 Euconnus extensicornis
 Euconnus extricatus
 Euconnus exul
 Euconnus fabresi
 Euconnus fageli
 Euconnus falcatus Caterino, 2022
 Euconnus falcon
 Euconnus falconensis
 Euconnus falconius
 Euconnus fallens
 Euconnus fatuus
 Euconnus fauveli
 Euconnus favorabilis
 Euconnus februarius
 Euconnus feeneyi
 Euconnus felinus
 Euconnus feminus
 Euconnus femoralis
 Euconnus fenchihuensis
 Euconnus fenchihui
 Euconnus ferenczianus
 Euconnus fereshtehe
 Euconnus fernandoi
 Euconnus ferrarii
 Euconnus fertilis
 Euconnus ferus
 Euconnus festivus
 Euconnus fijii
 Euconnus filhoi
 Euconnus filicornis
 Euconnus filicorum
 Euconnus filifer
 Euconnus filipenis
 Euconnus filitarsis
 Euconnus filius
 Euconnus fimbriatulus
 Euconnus fimbriatus
 Euconnus fimbricollis
 Euconnus fimetarius fimetarius (Chaudoir, 1845) (Сев. Россия; Латвия, Литва, Украина)
 Euconnus fimidus
 Euconnus fissipenis
 Euconnus flavicornis
 Euconnus flavidulus
 Euconnus flavipes
 Euconnus flavitarsis
 Euconnus flavoapicalis
 Euconnus flavus
 Euconnus floralis
 Euconnus fluctuans
 Euconnus fluminis
 Euconnus fontium
 Euconnus forcipifer
 Euconnus formalis
 Euconnus formiciceps
 Euconnus formosanus
 Euconnus fossiger
 Euconnus foveatus
 Euconnus foveiceps
 Euconnus foveicollis
 Euconnus foveidistans
 Euconnus foveifrons
 Euconnus foveithorax
 Euconnus franklinensis
 Euconnus franzensis
 Euconnus franzi
 Euconnus fraudulentus
 Euconnus frequens
 Euconnus fricatoris
 Euconnus frontalis
 Euconnus fronticornis
 Euconnus frontosus
 Euconnus frustus
 Euconnus fukiensis
 Euconnus fullneri
 Euconnus fulungi
 Euconnus fulvorufus
 Euconnus fulvus
 Euconnus fundaebraccatus
 Euconnus funestides
 Euconnus funestus
 Euconnus furcatipenis
 Euconnus furcatus
 Euconnus furcillipenis
 Euconnus furcipenis
 Euconnus furlani
 Euconnus furtivus
 Euconnus fuscipalpis
 Euconnus fuscoflavus
 Euconnus fuscus
 Euconnus fustiger
 Euconnus gabonicola
 Euconnus gagranicus
 Euconnus galaecianus
 Euconnus galericulatus
 Euconnus galicianus
 Euconnus galicus
 Euconnus ganglbaueri
 Euconnus garavitanus
 Euconnus garavitoi
 Euconnus gardenofedeni
 Euconnus gaudens
 Euconnus gawleri
 Euconnus gedensis
 Euconnus geertsemai
 Euconnus gentilis
 Euconnus geomys
 Euconnus germaniae
 Euconnus germanus
 Euconnus gestroi
 Euconnus ghanae
 Euconnus gharanus
 Euconnus ghokarnae
 Euconnus ghumensis
 Euconnus gibbericornis
 Euconnus gibbiodes
 Euconnus gibbium
 Euconnus gibbulus
 Euconnus gigantocephalus
 Euconnus gigas
 Euconnus giraffa
 Euconnus gitangensis
 Euconnus gitaraiae
 Euconnus glaber
 Euconnus glabratus
 Euconnus glabripennides
 Euconnus glabripennis
 Euconnus glandifer
 Euconnus glandulifer
 Euconnus glandulipenis
 Euconnus globatus
 Euconnus globiceps
 Euconnus globicollis
 Euconnus globipenis
 Euconnus globoclavatus
 Euconnus globosulus
 Euconnus globosus
 Euconnus globulicollis
 Euconnus globuliformis
 Euconnus globulus
 Euconnus gnavus
 Euconnus gobanzi
 Euconnus godawarianus
 Euconnus godawarii
 Euconnus goergeni
 Euconnus goerzensis
 Euconnus goleanus
 Euconnus gompaensis
 Euconnus gomphocerus
 Euconnus gomyanus
 Euconnus gondwanensis
 Euconnus goniaferens
 Euconnus gonitricus
 Euconnus gonjaensis
 Euconnus goropaniensis
 Euconnus gouadeloupensis
 Euconnus gracilicornis
 Euconnus gracilipalpis
 Euconnus gracilipes
 Euconnus gradatocephalus
 Euconnus graminicola
 Euconnus grandaecomorae
 Euconnus grandiclavis
 Euconnus grandicollis
 Euconnus grandis
 Euconnus gratiosus
 Euconnus gratus
 Euconnus gravatus
 Euconnus gravidus
 Euconnus greensladei
 Euconnus gressittensis
 Euconnus griffithi
 Euconnus grootdrifensis
 Euconnus grouvellei
 Euconnus grylloides
 Euconnus guadalcanalae
 Euconnus guatemalae
 Euconnus guatemalenus
 Euconnus guatemaltecus
 Euconnus guayabitanus
 Euconnus guayabitasensis
 Euconnus guayarae
 Euconnus guichardi
 Euconnus guillebeaui
 Euconnus guineensis
 Euconnus guinensis
 Euconnus gulosus
 Euconnus gumae
 Euconnus gundlachianus
 Euconnus gundlachii
 Euconnus gurubathani
 Euconnus gutzwilleri
 Euconnus gwaliwenii
 Euconnus haedillus
 Euconnus haematicus
 Euconnus haematodes
 Euconnus hakgalanus
 Euconnus hakgalensis
 Euconnus hambantotanus
 Euconnus hanangi
 Euconnus handenianus
 Euconnus handenii
 Euconnus haputalensis
 Euconnus hardwarianus
 Euconnus harkervillei
 Euconnus harkervillensis
 Euconnus harryi
 Euconnus hasalakae
 Euconnus hasalakaensis
 Euconnus hattoni
 Euconnus hattonianus
 Euconnus hauensis
 Euconnus hawequasensis
 Euconnus hawkeswoodi
 Euconnus hebes
 Euconnus heissi
 Euconnus heissianus
 Euconnus helambuensis
 Euconnus helderfonteini
 Euconnus helenae
 Euconnus hellmichi
 Euconnus helpmekaari
 Euconnus henrii
 Euconnus hepingi
 Euconnus herberti
 Euconnus herzegovinensis
 Euconnus heterodecellei
 Euconnus heteroprocerior
 Euconnus hetschkoi
 Euconnus heydeni
 Euconnus hilaris
 Euconnus hilum
 Euconnus himal
 Euconnus himalayanus
 Euconnus hirculus
 Euconnus hirsutus
 Euconnus hirtellus
 Euconnus hirticollis hirticollis (Illiger, 1798) (Европ. ч. России, Сибирь; Белоруссия, Латвия, Украина)
 Euconnus hirtipes
 Euconnus hispanicus
 Euconnus hitauranus
 Euconnus hoanus
 Euconnus hobarti
 Euconnus hoelzeli
 Euconnus hoi
 Euconnus holdhausi
 Euconnus hoplites
 Euconnus horridides
 Euconnus horridulus
 Euconnus horridus
 Euconnus horticola
 Euconnus hortonensis
 Euconnus hortonensoides
 Euconnus hortonianus
 Euconnus hospes
 Euconnus howeanus
 Euconnus huallagae
 Euconnus hubbleanus
 Euconnus hubblei
 Euconnus huijbregtsi
 Euconnus humansdorpensis
 Euconnus humeralis
 Euconnus humicola
 Euconnus humilior
 Euconnus humilis
 Euconnus humiphilus
 Euconnus hummelincki
 Euconnus hyenghenensis
 Euconnus hypertrophicus
 Euconnus ibadani
 Euconnus iconicus
 Euconnus idoneiformis
 Euconnus igbohoanus
 Euconnus igbohoi
 Euconnus ignacii
 Euconnus ignacionis
 Euconnus ignobilis
 Euconnus iguazuensis
 Euconnus ikomensis
 Euconnus ilamensis
 Euconnus illawarrae
 Euconnus illustris
 Euconnus imaguncula
 Euconnus imitamentus
 Euconnus immunis
 Euconnus impar
 Euconnus imparatus
 Euconnus impavidus
 Euconnus imperfectus
 Euconnus impotens
 Euconnus impressicollis
 Euconnus impressipennis
 Euconnus inanis
 Euconnus incerta
 Euconnus incerticornis
 Euconnus incognitilankus
 Euconnus incognitus
 Euconnus incomparabilis
 Euconnus incompletus
 Euconnus incomptus
 Euconnus incultus
 Euconnus indecorus
 Euconnus indio
 Euconnus indiorum
 Euconnus indistinctus
 Euconnus indochinensis
 Euconnus indocilis
 Euconnus indutus
 Euconnus ineditus
 Euconnus inermis
 Euconnus iners
 Euconnus infinitissimus
 Euconnus infirmus
 Euconnus inflatipennis
 Euconnus inflatissimus
 Euconnus inflatus
 Euconnus ingenii
 Euconnus inginiyagalae
 Euconnus inginiyagalensis
 Euconnus iniridae
 Euconnus iniridanus
 Euconnus inkachakanus
 Euconnus innocuus
 Euconnus innotabilis
 Euconnus inopinus
 Euconnus insculpticollis
 Euconnus insidiatus
 Euconnus insigniventris
 Euconnus insolitus
 Euconnus instabilis
 Euconnus instans
 Euconnus insulanides
 Euconnus insulanus
 Euconnus insularis
 Euconnus insulicola
 Euconnus integer
 Euconnus interpositus
 Euconnus intertropicalis
 Euconnus inthanoni
 Euconnus intrusus (Schaum, 1844) (Грузия, Азербайджан…)
 Euconnus iouzensis
 Euconnus isaloanus
 Euconnus isaloensis
 Euconnus ispartaensis
 Euconnus istambulicola
 Euconnus istrianus
 Euconnus italicus
 Euconnus ivani
 Euconnus ivanloebli
 Euconnus iviei
 Euconnus ivondroi
 Euconnus ixtacombae
 Euconnus jacobsoni
 Euconnus jacurutanus
 Euconnus jamaicaensis
 Euconnus janauari
 Euconnus janeiroi
 Euconnus japonicus
 Euconnus jeanneli
 Euconnus jeannelianus
 Euconnus jeannioti
 Euconnus jethoeae
 Euconnus jirianus
 Euconnus jocheni
 Euconnus johnensis
 Euconnus johnsoni
 Euconnus johoreanus
 Euconnus jordanensis
 Euconnus jorgei
 Euconnus juanguerrae
 Euconnus kaboensis
 Euconnus kabweensis
 Euconnus kabwei
 Euconnus kachongianus
 Euconnus kaimanawae
 Euconnus kalawanae
 Euconnus kalikotensis
 Euconnus kalimpongensis
 Euconnus kalkanensis
 Euconnus kambuius
 Euconnus kandyanus
 Euconnus kandyensis
 Euconnus kandyi
 Euconnus kangarouanus
 Euconnus kaoungai
 Euconnus kaplidjun
 Euconnus karamanae
 Euconnus karamani
 Euconnus karawarii
 Euconnus kashmirensis
 Euconnus kaszabi
 Euconnus kathmanduensis
 Euconnus katsinai
 Euconnus kavacensis
 Euconnus kegallae
 Euconnus kelantanensis
 Euconnus kenyae
 Euconnus kenyanus
 Euconnus kerkisicus
 Euconnus kerpensis
 Euconnus khaokhieoi
 Euconnus khaosabapensis
 Euconnus khaosabapi
 Euconnus khaoyaianus
 Euconnus khaoyaiensis
 Euconnus khaoyaii
 Euconnus kiboi
 Euconnus kiesenwetteri
 Euconnus kikuyui
 Euconnus kilimanjaroi
 Euconnus kilimanus
 Euconnus kilmeri Caterino, 2022
 Euconnus kinabaluanus
 Euconnus kinabaluensis
 Euconnus kinabalui
 Euconnus kinabalumontanus
 Euconnus kindambaensis
 Euconnus kingensis
 Euconnus kiranae
 Euconnus kirkbyensis
 Euconnus kishii
 Euconnus kivuensis
 Euconnus klassenkopensis
 Euconnus koelii
 Euconnus koepkei
 Euconnus koghiensis
 Euconnus koghii
 Euconnus koghisensis
 Euconnus kojiroi
 Euconnus kombanus
 Euconnus koornhuisensis
 Euconnus korthalii
 Euconnus kosciuskoi
 Euconnus koziorowiczi
 Euconnus kraatzianus
 Euconnus kraatzii
 Euconnus krugeri
 Euconnus krugerianus
 Euconnus kumejimensis
 Euconnus kurseongensis
 Euconnus kuruwitanus
 Euconnus kwadasoanus
 Euconnus kwadasoensis
 Euconnus kwadasoi
 Euconnus laborator
 Euconnus lacajaensis
 Euconnus lacunosus
 Euconnus laetulus
 Euconnus laevicollis
 Euconnus laevissimus
 Euconnus lagunillasi
 Euconnus lalvarensis
 Euconnus lambomakandroi
 Euconnus lamingtonensis
 Euconnus lanceolatus
 Euconnus lanchangensis
 Euconnus langebergensis
 Euconnus langebergi
 Euconnus langei
 Euconnus langtangensis
 Euconnus laniger
 Euconnus lanuginosus
 Euconnus lapazi
 Euconnus largipennis
 Euconnus lasabejanus
 Euconnus lasabejas
 Euconnus latebricola
 Euconnus latelinguatus
 Euconnus laticlava
 Euconnus laticlavatus
 Euconnus latior
 Euconnus latipennis
 Euconnus latocephalus
 Euconnus latus
 Euconnus layanganus
 Euconnus layangensis
 Euconnus lazin
 Euconnus leai
 Euconnus leanus
 Euconnus lebongensis
 Euconnus lebongianus
 Euconnus lecontei
 Euconnus lederi Franz, 1957 (Грузия)
 Euconnus leileri
 Euconnus leilerianus
 Euconnus leleupianus
 Euconnus lenkoanus
 Euconnus lenkoensis
 Euconnus lenkoi
 Euconnus lenthei
 Euconnus leonhardi
 Euconnus lepidus
 Euconnus lesnei
 Euconnus leveillei
 Euconnus leviceps
 Euconnus lewisii
 Euconnus liberiae
 Euconnus lifouensis
 Euconnus lijingkei
 Euconnus limatus
 Euconnus limiticola
 Euconnus limitis
 Euconnus lindemanni
 Euconnus linderi
 Euconnus lindeshofensis
 Euconnus lindeshofianus
 Euconnus lindneri
 Euconnus linguatus
 Euconnus linnavuorii
 Euconnus liticola
 Euconnus livagoensis
 Euconnus ljubetensis
 Euconnus loebli
 Euconnus loeblianus
 Euconnus loewii
 Euconnus loftyanus
 Euconnus logonensis
 Euconnus lombardus
 Euconnus lonecreekensis
 Euconnus longeacuminatus
 Euconnus longeantennatus
 Euconnus longeclavatus
 Euconnus longesulcatus
 Euconnus longiceps
 Euconnus longicornis
 Euconnus longinquus
 Euconnus longior
 Euconnus longipalpis
 Euconnus longipedes
 Euconnus longipennis
 Euconnus longipes
 Euconnus longipilis
 Euconnus longipilosus
 Euconnus longitubus
 Euconnus longulus
 Euconnus longus
 Euconnus lorenti
 Euconnus loretoi
 Euconnus lothari
 Euconnus lucai
 Euconnus lucindalei
 Euconnus lucindalensis
 Euconnus luciphilus
 Euconnus lucivagides
 Euconnus lucivagus
 Euconnus luculus
 Euconnus ludificans
 Euconnus lughlanus
 Euconnus luminosus
 Euconnus lupangae
 Euconnus lupanganus
 Euconnus lusingae
 Euconnus luteipes
 Euconnus lynceus
 Euconnus macarthuri
 Euconnus macarthurides
 Euconnus machadoensis
 Euconnus macrocornis
 Euconnus macrophthalmus
 Euconnus macrops
 Euconnus macrothorax
 Euconnus madugodanus
 Euconnus magister
 Euconnus magniceps
 Euconnus magurae
 Euconnus mahaoyai
 Euconnus mahawelianus
 Euconnus mahawelii
 Euconnus mahunkai
 Euconnus mahunkanus
 Euconnus maipotonensis
 Euconnus maipotonicus
 Euconnus maipotonis
 Euconnus makhani
 Euconnus maklinii (Mannerheim, 1844) (Сев. и Ср. Россия; Латвия, Литва, Украина)
 Euconnus malaysianus
 Euconnus malumfashii
 Euconnus mamoreanus
 Euconnus manakambahinyi
 Euconnus manangotryanus
 Euconnus manaus
 Euconnus manausensis
 Euconnus manciformis
 Euconnus mancus
 Euconnus mandrareanus
 Euconnus manengoubae
 Euconnus manengoubanus
 Euconnus mangabensis
 Euconnus manharii
 Euconnus manianus
 Euconnus manillae
 Euconnus manlii
 Euconnus maracayanus
 Euconnus maranguanus
 Euconnus marangui
 Euconnus marcuzzii
 Euconnus mareanus
 Euconnus mariepskopensis
 Euconnus mariepskopi
 Euconnus mariepskopianus
 Euconnus mariepskopicus
 Euconnus marinae Franz, 1979 (Грузия)
 Euconnus mariovi
 Euconnus maritzbushensis
 Euconnus maroantsetrae
 Euconnus maroantsetranus
 Euconnus marojejyanus
 Euconnus marojejyformis
 Euconnus marojejyi
 Euconnus martensianus
 Euconnus martensis
 Euconnus marthae
 Euconnus martini
 Euconnus martiniensis
 Euconnus marus
 Euconnus maryvalensis
 Euconnus masaii
 Euconnus masculinus
 Euconnus masculus
 Euconnus masiaposae
 Euconnus mastersi
 Euconnus mastigiformis
 Euconnus matae
 Euconnus matsuae
 Euconnus matsunoyamensis
 Euconnus mattogrossanus
 Euconnus mau
 Euconnus mauretanicus
 Euconnus mauriformis
 Euconnus mauritii
 Euconnus maurus
 Euconnus mayanus
 Euconnus medialis
 Euconnus megacephalus
 Euconnus megalops Caterino, 2022
 Euconnus megamelas
 Euconnus meghalayensis
 Euconnus melindae
 Euconnus melkei Jałoszyński, 2022
 Euconnus merditanus
 Euconnus meridae
 Euconnus meridensis
 Euconnus meridionalis
 Euconnus meruanus
 Euconnus merui
 Euconnus merus
 Euconnus metasternalis
 Euconnus meteti
 Euconnus mexicanorum
 Euconnus mexicanus
 Euconnus meyanus
 Euconnus meybohmi
 Euconnus mgetae
 Euconnus micans
 Euconnus michaeli
 Euconnus microalishanicus
 Euconnus microcephalus
 Euconnus microcilipes
 Euconnus microcollis
 Euconnus microhortonensis
 Euconnus microlaminatus
 Euconnus microphthalmus
 Euconnus microps
 Euconnus micropterus
 Euconnus micrus
 Euconnus mihintalei
 Euconnus milborgensis
 Euconnus miles
 Euconnus milleri
 Euconnus mimohortonensis
 Euconnus minae
 Euconnus minor
 Euconnus minusculus
 Euconnus minutipenis
 Euconnus minutissimus
 Euconnus minutulus
 Euconnus minutus
 Euconnus mirandillae
 Euconnus mirandus
 Euconnus mirificus
 Euconnus mirus
 Euconnus miser
 Euconnus mississippicus
 Euconnus mitis
 Euconnus mitratus
 Euconnus moczarskii
 Euconnus moderatides
 Euconnus moderatus
 Euconnus mogulorum
 Euconnus mohamedis
 Euconnus mohelii
 Euconnus moleensis
 Euconnus mombassae
 Euconnus mombassanus
 Euconnus monae
 Euconnus monaragalanus
 Euconnus monaragaliciformis
 Euconnus monaragalicus
 Euconnus mondulii
 Euconnus moneoensis
 Euconnus monstrosicornis
 Euconnus monstruosoclavatus
 Euconnus montenegrinus
 Euconnus monteroensis
 Euconnus monticola
 Euconnus montisgaliciae
 Euconnus moori
 Euconnus moramangae
 Euconnus moritzi
 Euconnus moritzianus
 Euconnus morongoroi
 Euconnus motschulskii
 Euconnus mourgliai
 Euconnus mozambiquensis
 Euconnus mucajaii
 Euconnus mucajanus
 Euconnus mucuyanus
 Euconnus mucuyi
 Euconnus mukanaensis
 Euconnus mullaittivuanus
 Euconnus mullaittivuensis
 Euconnus multispinosus
 Euconnus mulullanus
 Euconnus murunkanensis
 Euconnus mussardianus
 Euconnus mustangensis
 Euconnus mutabilis
 Euconnus mutandus
 Euconnus mutilans
 Euconnus muyeensis
 Euconnus mwanihanae
 Euconnus mwanihanensis
 Euconnus nachuzrischwilii Franz, 1986 (Грузия)
 Euconnus nairobianus
 Euconnus nairobiensis
 Euconnus nairobii
 Euconnus nakpandurii
 Euconnus nalandae
 Euconnus nambasanae
 Euconnus namoiensis
 Euconnus nandarivatuensis
 Euconnus naniformis
 Euconnus nanulus
 Euconnus napochiformis
 Euconnus napochoides
 Euconnus napochoidides
 Euconnus napochoidiformis
 Euconnus narentinus
 Euconnus narrabriensis
 Euconnus nasicornis
 Euconnus natalensis
 Euconnus nativus
 Euconnus navaricus
 Euconnus ndjilii
 Euconnus nebulosus
 Euconnus nedunlenii
 Euconnus nedunlenorium
 Euconnus neglectus
 Euconnus nelspruitensis
 Euconnus nepos
 Euconnus nepotulus
 Euconnus neuraphiformis
 Euconnus newcastlensis
 Euconnus newelli
 Euconnus newellianus
 Euconnus newtoni
 Euconnus newtonianus
 Euconnus ngoyanus
 Euconnus nickerianus
 Euconnus nickeriensis
 Euconnus nietneri
 Euconnus nietnerianus
 Euconnus niger
 Euconnus nigeriae
 Euconnus nigerianus
 Euconnus nigerrimus
 Euconnus nigrescens
 Euconnus nigricans
 Euconnus nigriceps
 Euconnus nigrinus
 Euconnus nigripennis
 Euconnus nigrofuscus
 Euconnus nigropiceus
 Euconnus nikitanus
 Euconnus nikitini
 Euconnus nikitinianus
 Euconnus nimbatus
 Euconnus nitens
 Euconnus nitidiformis
 Euconnus nitidus
 Euconnus njegosi
 Euconnus nkwantai
 Euconnus nkwantaiformis
 Euconnus nkwantanus
 Euconnus noctuabundus
 Euconnus nocturnilankanus
 Euconnus nocturnus
 Euconnus northlandensis
 Euconnus nosykombae
 Euconnus noumeanus
 Euconnus novaeteutoniae
 Euconnus novellus
 Euconnus novus
 Euconnus nquaduanus
 Euconnus nubigena
 Euconnus nubivagus
 Euconnus nudatus
 Euconnus nudipennis
 Euconnus numeae
 Euconnus nuperus Kurbatov, 2006 (Амурская обл.)
 Euconnus nuwaranus
 Euconnus nyakabuyeanus
 Euconnus nyakabuyei
 Euconnus nyerii
 Euconnus oasis
 Euconnus oaxacanus
 Euconnus obanensis
 Euconnus obesus
 Euconnus oblitus
 Euconnus oblongiformis
 Euconnus oblongus
 Euconnus obscurellus
 Euconnus obscuricornis
 Euconnus obscuriformis
 Euconnus obscurus
 Euconnus obstipus
 Euconnus occidens
 Euconnus occrae
 Euconnus occultus
 Euconnus ocularides
 Euconnus ocularis
 Euconnus oedymerus
 Euconnus ofinsoensis
 Euconnus ofinsonicus
 Euconnus ohenae
 Euconnus ohnoensis
 Euconnus okuanus
 Euconnus okuensis
 Euconnus oldonjoi
 Euconnus olkokolae
 Euconnus olkokolanus
 Euconnus olokemeijii
 Euconnus ombrophilus
 Euconnus omninopunctatus
 Euconnus onverdachtensis
 Euconnus ophthalmicus
 Euconnus oqalwenii
 Euconnus oregonensis
 Euconnus orellanae
 Euconnus oreophilus
 Euconnus orientalis
 Euconnus orinocoensis
 Euconnus orinocoi
 Euconnus orissensis
 Euconnus ornatus
 Euconnus orocopichei
 Euconnus orstomensis
 Euconnus oscillans
 Euconnus osculans
 Euconnus otini
 Euconnus ouremensis
 Euconnus ouremi
 Euconnus ouremicola
 Euconnus outenikwai
 Euconnus outenikwensis
 Euconnus ovatus
 Euconnus oviceps
 Euconnus oviformis
 Euconnus ovipennis
 Euconnus ovulipenis
 Euconnus oxlotanensis
 Euconnus oxlotanus
 Euconnus pachecoi
 Euconnus pachyscelis
 Euconnus paeneglaber
 Euconnus paenenudus
 Euconnus paenetypicus
 Euconnus paenevisus
 Euconnus paganus
 Euconnus pallidipes
 Euconnus pallidus
 Euconnus palmicornis
 Euconnus palmwoodensis
 Euconnus palmwoodianus
 Euconnus palpalis
 Euconnus palpator
 Euconnus paludicola
 Euconnus pampeanus
 Euconnus panamaensis
 Euconnus panamensis
 Euconnus pandellei
 Euconnus paniensis
 Euconnus paraaguaceroi
 Euconnus paraalishanicus
 Euconnus paraanayaguanus
 Euconnus parabalangodanus
 Euconnus parabicornipenis
 Euconnus parabiimpressus
 Euconnus parabulbiceps
 Euconnus paraburckhardti
 Euconnus paracamponotorum
 Euconnus paracaracasiensis
 Euconnus paracelisi
 Euconnus paracervinus
 Euconnus paraceylonensis
 Euconnus parachiangmaii
 Euconnus parachiapasicola
 Euconnus paracilipes
 Euconnus paracolobopsis
 Euconnus paracolomboanus
 Euconnus paraconicollis
 Euconnus paraconoides
 Euconnus paracornipenis
 Euconnus paracrinitus
 Euconnus paracurvatitibia
 Euconnus paradarjeelingensis
 Euconnus paradecellei
 Euconnus paradeneensis
 Euconnus paradiyalumanus
 Euconnus paraechinicollis
 Euconnus paraensis
 Euconnus parafissipenis
 Euconnus parafricatoris
 Euconnus parafurcatipenis
 Euconnus paraglabripennis
 Euconnus paraglobicollis
 Euconnus paragratiosus
 Euconnus paraguatemalenus
 Euconnus paraguayanus
 Euconnus paragulosus
 Euconnus parahasalakaensis
 Euconnus parahortinensis
 Euconnus paraidoneiformis
 Euconnus paraindicus
 Euconnus parainginiyagalae
 Euconnus parainsulicola
 Euconnus parakashmirensis
 Euconnus parakelantanensis
 Euconnus parakinabalui
 Euconnus parakinabalumontanus
 Euconnus parakingensis
 Euconnus paraklassenkopensis
 Euconnus paralangebergi
 Euconnus parallelocollis
 Euconnus paramacrothorax
 Euconnus paramancus
 Euconnus paramaracayanus
 Euconnus paramartensianus
 Euconnus paramassaii
 Euconnus paramattensis
 Euconnus paramerorum
 Euconnus paramirus
 Euconnus paramonaragalanus
 Euconnus paramozambiquensis
 Euconnus paramussardianus
 Euconnus paranaibanus
 Euconnus paranamensis
 Euconnus paranapochoides
 Euconnus paranasicornis
 Euconnus paranatalensis
 Euconnus paranidicola
 Euconnus paranitidus
 Euconnus parankwantanus
 Euconnus paraoblongiformis
 Euconnus parapahangensis
 Euconnus parapilicollis
 Euconnus parapiripenis
 Euconnus paraprocerior
 Euconnus paraquinquefoveolatus
 Euconnus pararhododendri
 Euconnus pararobustus
 Euconnus parasabianus
 Euconnus parasalinasiensis
 Euconnus parasamaraccanus
 Euconnus parasamaruanus
 Euconnus parasetosipenis
 Euconnus parashanusii
 Euconnus parashikanus
 Euconnus paratalatouyae
 Euconnus paratarapotae
 Euconnus paratestaceus
 Euconnus parathailandensis
 Euconnus paratovarianus
 Euconnus paratridentipenis
 Euconnus paratuxtlae
 Euconnus parausitatus
 Euconnus parcespinosus
 Euconnus parcus
 Euconnus pardii
 Euconnus pardus
 Euconnus parilis
 Euconnus parnassi
 Euconnus paroptatus
 Euconnus parviceps
 Euconnus parvipenis
 Euconnus parvus
 Euconnus passaquatroi
 Euconnus patens
 Euconnus patrizii
 Euconnus paucespinosus
 Euconnus paucipilosus
 Euconnus pauliani
 Euconnus paulinus
 Euconnus pauper
 Euconnus pauxillus
 Euconnus pavanensis
 Euconnus pavidus
 Euconnus pavionis
 Euconnus peckianus
 Euconnus peckiensis
 Euconnus peckorum
 Euconnus pedemontanus
 Euconnus pedernalesi
 Euconnus peezi
 Euconnus peezianus
 Euconnus pellitus
 Euconnus pembertonensis
 Euconnus penangianus
 Euconnus penangpaeninsularis
 Euconnus penicillifer
 Euconnus peradeniyae
 Euconnus peradeniyensis
 Euconnus perbrincki
 Euconnus peregriniformis
 Euconnus peregrinus
 Euconnus perfunestus
 Euconnus pergentilis
 Euconnus perineti
 Euconnus perisi
 Euconnus peristeri
 Euconnus periyapullumalaianus
 Euconnus perlucidus
 Euconnus permixtus
 Euconnus permodicus
 Euconnus permutans
 Euconnus perotensis
 Euconnus perplexus
 Euconnus perrieri
 Euconnus persimilis
 Euconnus perspectus
 Euconnus pertinax
 Euconnus peruanus
 Euconnus peyrierasi
 Euconnus pharaonis
 Euconnus phetchaburianus
 Euconnus phewanus
 Euconnus philipsi
 Euconnus photophilus
 Euconnus phulchokianus
 Euconnus phulchokii
 Euconnus phuntsholingi
 Euconnus piauiensis
 Euconnus picescens
 Euconnus picicollis
 Euconnus pictoris
 Euconnus pidurutalagalanus
 Euconnus pietersburgensis
 Euconnus piggensis
 Euconnus pilicollis
 Euconnus pilifer
 Euconnus pilosiceps
 Euconnus pilosicepsides
 Euconnus pilosipennis
 Euconnus pilosissimus
 Euconnus pilosus
 Euconnus pimensis
 Euconnus pinguiculus
 Euconnus pini
 Euconnus piripeniformis
 Euconnus piripennis
 Euconnus pisoniae
 Euconnus placidus
 Euconnus planifrons
 Euconnus planipennis
 Euconnus planocephalus
 Euconnus planus
 Euconnus platyceps
 Euconnus plaumanni
 Euconnus plaumannianus
 Euconnus plaumannioloides
 Euconnus plicatulus
 Euconnus plitvicensis
 Euconnus poarimicola
 Euconnus pocsi
 Euconnus podocarpi
 Euconnus pogonatus
 Euconnus politus
 Euconnus polonnaruwae
 Euconnus polonnaruwanus
 Euconnus pondoki
 Euconnus poringensis
 Euconnus porrectus
 Euconnus portochuelensis
 Euconnus portochueloi
 Euconnus potreroi
 Euconnus pragensis Machulka, 1923 (Украина…)
 Euconnus pravus
 Euconnus primaensis
 Euconnus primavesii
 Euconnus principulus
 Euconnus privus
 Euconnus problematicus
 Euconnus procerior
 Euconnus proceriorisimilis
 Euconnus proceripes
 Euconnus procerrimus
 Euconnus procerus
 Euconnus prolixus
 Euconnus promontorii
 Euconnus promptus
 Euconnus protectus
 Euconnus providus
 Euconnus proximus
 Euconnus pseudanophthalmus
 Euconnus pseudobalangodanus
 Euconnus pseudobingervilleanus
 Euconnus pseudocaecus
 Euconnus pseudocaledonicus
 Euconnus pseudocampanaeformis
 Euconnus pseudocavacensis
 Euconnus pseudoceylonensis
 Euconnus pseudoclaculus
 Euconnus pseudodistinguendus
 Euconnus pseudoeliyensis
 Euconnus pseudoenderseni
 Euconnus pseudofestivus
 Euconnus pseudofurcipenis
 Euconnus pseudolongulus
 Euconnus pseudonitidus
 Euconnus pseudonkwantanus
 Euconnus pseudonuwaranus
 Euconnus pseudoperegrinus
 Euconnus pseudoperspectus
 Euconnus pseudoplanocephalus
 Euconnus pseudopycnophus
 Euconnus pseudoramsayi
 Euconnus pseudorobustus
 Euconnus pseudosabiensis
 Euconnus pseudoshikanus
 Euconnus pseudosukhotanus
 Euconnus pseudotestaceus
 Euconnus pubescens
 Euconnus pubicollis (Muller & Kunze, 1822) (Латвия, Украина)
 Euconnus pubifer
 Euconnus puerilis
 Euconnus puertoricoanus
 Euconnus puertoricoensis
 Euconnus pulcher
 Euconnus puliyanensis
 Euconnus pullatus
 Euconnus pullipenis
 Euconnus pullus
 Euconnus pumilus
 Euconnus punctatissimides
 Euconnus punctatissimus
 Euconnus punctatocephalus
 Euconnus punctatus
 Euconnus puncticollis
 Euconnus punctiger
 Euconnus punctipennis
 Euconnus pungweanus
 Euconnus puniceus
 Euconnus puracensis
 Euconnus pusillimus
 Euconnus pustulatus
 Euconnus putus
 Euconnus pygmaeides
 Euconnus pygmaeus
 Euconnus pygmoides
 Euconnus pyramidalis
 Euconnus pyrenaeus
 Euconnus quadrarius
 Euconnus quadrifoveolatus
 Euconnus quatroirmanoensis
 Euconnus quebradae
 Euconnus queenslandensis
 Euconnus quercavus
 Euconnus querceti
 Euconnus quicumque
 Euconnus quillabambae
 Euconnus quillabambanus
 Euconnus quinquefoveatus
 Euconnus quinquefoveolatus
 Euconnus quinqueimpressus
 Euconnus quinquepunctatus
 Euconnus quiquearticulatus
 Euconnus rakotonoelyanus
 Euconnus rakotonoelyi
 Euconnus rambukkanensis
 Euconnus ramfisensis
 Euconnus ramparathi
 Euconnus ramsayi
 Euconnus ranchoensis
 Euconnus ranchograndeanus
 Euconnus ranchograndei
 Euconnus ranchograndensis
 Euconnus ranchoi
 Euconnus ranchoicola
 Euconnus raptiensis
 Euconnus raranus
 Euconnus rariclava
 Euconnus rarus
 Euconnus rasus
 Euconnus ratnapuranus
 Euconnus rattanae
 Euconnus raucus
 Euconnus recidivus
 Euconnus reconditides
 Euconnus reconditus
 Euconnus rectus
 Euconnus reductipenis
 Euconnus refertus
 Euconnus refugus
 Euconnus regimbarti
 Euconnus regularis
 Euconnus reichi
 Euconnus reichianus
 Euconnus reitteri Saulcy, 1878 (Сев. Кавказ; Грузия)
 Euconnus relucens
 Euconnus remanens
 Euconnus rendondus
 Euconnus renosterpoorti
 Euconnus repletus
 Euconnus repugnans
 Euconnus retinax
 Euconnus retractus
 Euconnus rhinoceroides
 Euconnus rhinoceros
 Euconnus rhodensis
 Euconnus rhodesiensis
 Euconnus rhododendri
 Euconnus rhombiceps
 Euconnus rhombicepsides
 Euconnus rhombocartianus
 Euconnus rhomboimitator
 Euconnus rhombomiramaranus
 Euconnus rhombopanamensis
 Euconnus riobenianus
 Euconnus riobenii
 Euconnus riobrancoi
 Euconnus rionapoi
 Euconnus rionegroi
 Euconnus riongii
 Euconnus riparius
 Euconnus ripicola
 Euconnus ripiphilus
 Euconnus rishi
 Euconnus rishwani
 Euconnus rivularis
 Euconnus robinsonianus
 Euconnus robusticeps
 Euconnus robustus
 Euconnus roepi
 Euconnus roepnaraini
 Euconnus rossianus
 Euconnus rossii
 Euconnus rotundipenis
 Euconnus rougemonti
 Euconnus rousi Franz, 1975 (Абхазия)
 Euconnus roussettensis
 Euconnus ruber
 Euconnus rubiginosus
 Euconnus rubroferrugineus
 Euconnus rubropardus
 Euconnus rudati
 Euconnus rudebecki
 Euconnus rudianus
 Euconnus rudimentarius
 Euconnus rufescens
 Euconnus ruficollis
 Euconnus rufobrunneus
 Euconnus rufus
 Euconnus rugiceps
 Euconnus rugosus
 Euconnus rupestris
 Euconnus rutilipennis (Muller & Kunze, 1822) (Сев. Кавказ, Сибирь; Латвия, Украина)
 Euconnus rwandanus
 Euconnus ryvkini ryvkini Kurbatov, 2006 (Амурская обл.)
 Euconnus sabahanus
 Euconnus sabahensis
 Euconnus sabahi
 Euconnus sabahinanus
 Euconnus sabianus
 Euconnus sabiensis
 Euconnus sagittifer
 Euconnus saheliensis
 Euconnus saintlucianus
 Euconnus sakaeratensis
 Euconnus sakaerati
 Euconnus sakarahae
 Euconnus sakarahaeformis
 Euconnus salinasi
 Euconnus salinasianus
 Euconnus salinator
 Euconnus salisburyanus
 Euconnus salvadorensis
 Euconnus salvettii
 Euconnus samarensis
 Euconnus samaruanus
 Euconnus samharaeus
 Euconnus samiriae
 Euconnus samirianus
 Euconnus samius
 Euconnus sampaianus
 Euconnus sanctuarii
 Euconnus sandsi
 Euconnus sangouiniensis
 Euconnus sanjeanus
 Euconnus sanjeensis
 Euconnus sanjei
 Euconnus sanjoseensis
 Euconnus sanjuani
 Euconnus sanluisi
 Euconnus santacruzensis
 Euconnus santaecatharinae
 Euconnus santamariae
 Euconnus santanderanus
 Euconnus santiagoensis
 Euconnus sapobae
 Euconnus sapobanus
 Euconnus saramaccanus
 Euconnus sassandraensis
 Euconnus sastriensis
 Euconnus satishanandi
 Euconnus satishi
 Euconnus saulcyanus
 Euconnus saulcyi
 Euconnus sauteri
 Euconnus sauterianus
 Euconnus saxicola
 Euconnus scharffi
 Euconnus scharffianus
 Euconnus schaufussensis
 Euconnus schaufussi
 Euconnus schaufussianus
 Euconnus schawalleri
 Euconnus schenklingi
 Euconnus schenklingianus
 Euconnus schiodtei
 Euconnus schlosseri
 Euconnus schmidianus
 Euconnus schmidtianus
 Euconnus schmiedeli
 Euconnus schoenfeldti
 Euconnus scipio
 Euconnus scobina
 Euconnus sconditus
 Euconnus scotti
 Euconnus scrupulosus
 Euconnus sculpticollis
 Euconnus scydmaeniformis
 Euconnus scydmaenilliformis
 Euconnus scydmaenoides
 Euconnus sebastiani
 Euconnus seboendrodyi
 Euconnus secessus
 Euconnus secundarius
 Euconnus sedlaceki
 Euconnus segnis
 Euconnus segregatus
 Euconnus selindae
 Euconnus selindanus
 Euconnus semicoecus
 Euconnus semiglaber
 Euconnus semiinsculptus
 Euconnus seminiger
 Euconnus seminudides
 Euconnus seminudus
 Euconnus semipilosus
 Euconnus semipunctatus
 Euconnus semiruber
 Euconnus senegalensis
 Euconnus senex
 Euconnus separandus
 Euconnus septemdecim
 Euconnus seseanus
 Euconnus setayeshe
 Euconnus setiger
 Euconnus setiphallus
 Euconnus setosipenis
 Euconnus sexfoveatus
 Euconnus sexhamatus
 Euconnus seychellensis
 Euconnus sforziae
 Euconnus shagunuanus
 Euconnus shanusii
 Euconnus shermathangensis
 Euconnus shikanus
 Euconnus shresthai
 Euconnus shutjeanus
 Euconnus siamensis
 Euconnus siberiae
 Euconnus siberianus
 Euconnus sibitianus
 Euconnus sibitiensis
 Euconnus sibitii
 Euconnus sibylleae
 Euconnus sibylleanus
 Euconnus sibyllensis
 Euconnus sica
 Euconnus sierrae
 Euconnus sierraecostalis
 Euconnus sierraepacificae
 Euconnus sierranus
 Euconnus siguirii
 Euconnus silauensis
 Euconnus silvaemontanae
 Euconnus silvaenubladae
 Euconnus silvafortunensis
 Euconnus silvanus
 Euconnus silvicola
 Euconnus similis
 Euconnus simillimides
 Euconnus simillimus
 Euconnus simoni
 Euconnus simonianus
 Euconnus simplicitus
 Euconnus simulans
 Euconnus simulatorides
 Euconnus singalanensis
 Euconnus singularis
 Euconnus sinuositubus
 Euconnus skeldingi
 Euconnus skukuzae
 Euconnus smetanaensis
 Euconnus smetanai
 Euconnus soalalae
 Euconnus soandranensis
 Euconnus socialis
 Euconnus socotranus
 Euconnus soekhnandanae
 Euconnus soesilae
 Euconnus soledadensis
 Euconnus solitarius
 Euconnus solomonorum
 Euconnus sommeijeri
 Euconnus sommeri
 Euconnus sosia
 Euconnus spatulus
 Euconnus spectator
 Euconnus spectatoriformis
 Euconnus spectatorius
 Euconnus specula
 Euconnus specusus
 Euconnus sphaericeps
 Euconnus sphaerocephalides
 Euconnus spinitarsis
 Euconnus spiniventris
 Euconnus spinosus
 Euconnus spiriculus
 Euconnus spissicornis
 Euconnus springbokensis
 Euconnus springboki
 Euconnus srilankanus
 Euconnus stachi
 Euconnus stanwellensis
 Euconnus stewartensis
 Euconnus stolbergensis
 Euconnus stolbergianus
 Euconnus stoltzei
 Euconnus stoltzianus
 Euconnus strangulatus
 Euconnus stuporis
 Euconnus sturanyi
 Euconnus stylifer
 Euconnus styriacus
 Euconnus subclavatus
 Euconnus subcompressus
 Euconnus subdivisus
 Euconnus subglabripennis
 Euconnus subimpressus
 Euconnus submontanus
 Euconnus subniger
 Euconnus subplicata
 Euconnus subterraneus
 Euconnus subtilides
 Euconnus suburbanus
 Euconnus sukhotanus
 Euconnus sumatranus
 Euconnus surinamensis
 Euconnus surinami
 Euconnus surinamicus
 Euconnus suspiciosus
 Euconnus suthepensis
 Euconnus suturalis
 Euconnus swartriveri
 Euconnus swellendamensis
 Euconnus swellendami
 Euconnus swierstrai
 Euconnus sylvaticus
 Euconnus syriacus
 Euconnus szunyoghyi
 Euconnus taitii
 Euconnus taiwanicus
 Euconnus taiwanus
 Euconnus takachihoi
 Euconnus talatuoyae
 Euconnus talatuoyanus
 Euconnus tamatavensis
 Euconnus tamborinensis
 Euconnus tamborini
 Euconnus tampokezanus
 Euconnus tanalae
 Euconnus tananus
 Euconnus tandarakotensis
 Euconnus tanganyikae
 Euconnus tantillus
 Euconnus tantulus
 Euconnus tanzaniae
 Euconnus tanzanicola
 Euconnus tarapotae
 Euconnus tarapotanus
 Euconnus teapae
 Euconnus teapanus
 Euconnus tectus
 Euconnus telangensis
 Euconnus telluris
 Euconnus temporalis
 Euconnus tenebrosus
 Euconnus tenuicollis
 Euconnus tenuicornides
 Euconnus tenuides
 Euconnus tenuis
 Euconnus tenuissimus
 Euconnus teodoroi
 Euconnus teportlanus
 Euconnus tepuyanus
 Euconnus teresianapolisi
 Euconnus terminatus
 Euconnus termitophilus
 Euconnus terraefirmae
 Euconnus terrenus
 Euconnus terricola
 Euconnus testaceipes
 Euconnus testaceus
 Euconnus teteforteanus
 Euconnus teteforti
 Euconnus tetrameliformis
 Euconnus tetramelisimilis
 Euconnus tetrameloides
 Euconnus tetratoma
 Euconnus thai
 Euconnus thaianus
 Euconnus thailandensis
 Euconnus theraiensis
 Euconnus thermophilus
 Euconnus thodungensis
 Euconnus thomayi
 Euconnus thompsonianus
 Euconnus thoraceinornatus
 Euconnus threekingensis
 Euconnus tijucae
 Euconnus timahanus
 Euconnus timahi
 Euconnus timstruyvei
 Euconnus tindouanus
 Euconnus tindouensis
 Euconnus tindoui
 Euconnus tiwaiensis
 Euconnus tombeanus
 Euconnus tongoboryi
 Euconnus tonkouiensis
 Euconnus tonnieri
 Euconnus tonnierianus
 Euconnus tonsus
 Euconnus topalianus
 Euconnus torimanus
 Euconnus torquatus
 Euconnus tortipenis
 Euconnus tortricornides
 Euconnus tortricornis
 Euconnus tortritubus
 Euconnus toscanus
 Euconnus tovarensis
 Euconnus tovarianus
 Euconnus tovaricola
 Euconnus townbushensis
 Euconnus traegardhi
 Euconnus traegardhianus
 Euconnus tranoroanides
 Euconnus tranoroanus
 Euconnus transatlanticus
 Euconnus transgrediens
 Euconnus transkeiensis
 Euconnus transpacificus
 Euconnus transparens
 Euconnus transsylvanicus Saulcy, 1877 (Украинские Карпаты)
 Euconnus transvaalensis
 Euconnus transvaalicus
 Euconnus transverselineatus
 Euconnus transversicephalus
 Euconnus transversicornis
 Euconnus trapezicollis
 Euconnus trapichitei
 Euconnus triangularis
 Euconnus trianguliceps
 Euconnus triarticuli
 Euconnus tricapucinus
 Euconnus trichocerus
 Euconnus tridentatus
 Euconnus tridentipennis
 Euconnus trifidus
 Euconnus trifossulatus
 Euconnus trifoveatus
 Euconnus trigeminus
 Euconnus trigonicus
 Euconnus trinidadensis
 Euconnus trinifer
 Euconnus trinodus
 Euconnus trispinosus
 Euconnus tristis
 Euconnus trivialis
 Euconnus tronqueti
 Euconnus tropicalis
 Euconnus tropicus
 Euconnus trujilloi
 Euconnus truncorum
 Euconnus tschadensis
 Euconnus tschadianus
 Euconnus tsitsikamanus
 Euconnus tsugaruensis
 Euconnus tuberculifrons
 Euconnus tubericornis
 Euconnus tuberifer
 Euconnus tumuli
 Euconnus tuonglinhensis
 Euconnus turgidiformis
 Euconnus turgidissimus
 Euconnus turgidiventris
 Euconnus turgidus
 Euconnus tusquitee Caterino, 2022
 Euconnus tuxtlae
 Euconnus tuxtlanus
 Euconnus twelloensis
 Euconnus typicus
 Euconnus ubahanus
 Euconnus ugandae
 Euconnus ugandianus
 Euconnus ugolinii
 Euconnus ulcifrons
 Euconnus uluguranus
 Euconnus ulugurui
 Euconnus ummahiensis
 Euconnus ummaliae
 Euconnus uncus
 Euconnus undiquepilosus
 Euconnus unicornis
 Euconnus universitarius
 Euconnus universitatis
 Euconnus unpini
 Euconnus upembae
 Euconnus upembanus
 Euconnus urbanus
 Euconnus ursinus
 Euconnus uruguayanus
 Euconnus usae
 Euconnus usanus
 Euconnus usitatus
 Euconnus ussuriensis
 Euconnus uvanus
 Euconnus uzungwai
 Euconnus uzungwanus
 Euconnus vacillaris
 Euconnus vadoni
 Euconnus vadonianus
 Euconnus valdeabnormis
 Euconnus valdeincurvatus
 Euconnus valdeindutus
 Euconnus valdeobscurus
 Euconnus valdepilosides
 Euconnus valdepilosus
 Euconnus valdespinosus
 Euconnus valdetransparens
 Euconnus validicornis
 Euconnus vanuensis
 Euconnus varaeblancae
 Euconnus vareschii
 Euconnus varicornis
 Euconnus vaucheri
 Euconnus velebiticus
 Euconnus venatus
 Euconnus venezuelensis
 Euconnus ventralis
 Euconnus ventrecarinatus
 Euconnus ventricosus
 Euconnus ventriculosus
 Euconnus verhoeki
 Euconnus versutiformis
 Euconnus versutus
 Euconnus verticemicans
 Euconnus verticillatus
 Euconnus verus
 Euconnus vestitus
 Euconnus vetustus Caterino, 2022
 Euconnus vexillus Caterino, 2022
 Euconnus viator
 Euconnus vicinus
 Euconnus victoriae
 Euconnus viduus
 Euconnus vietnamensis
 Euconnus vignai
 Euconnus villosus
 Euconnus vinkeanus
 Euconnus vinkei
 Euconnus virilis
 Euconnus visezi
 Euconnus vitripenis
 Euconnus vittatus
 Euconnus vividus
 Euconnus volatilis
 Euconnus voltaensis
 Euconnus wairauensis
 Euconnus walkeri
 Euconnus walteri
 Euconnus walterrossii
 Euconnus wani
 Euconnus waratahensis
 Euconnus warensis
 Euconnus wari
 Euconnus warratahanus
 Euconnus warwickianus
 Euconnus waterhousei
 Euconnus watsoni
 Euconnus wellawayae
 Euconnus wellawayanus
 Euconnus weragamtotae
 Euconnus westminsterianus
 Euconnus wetterhallii (Gyllenhal, 1813) (Юж. Россия; Латвия, Литва, Украина, Грузия, Азербайджан)
 Euconnus weyrauchi
 Euconnus wilfridi
 Euconnus williamsi
 Euconnus wilsoni
 Euconnus wimbushi
 Euconnus windischgraetzi
 Euconnus winneguthi
 Euconnus witteanus
 Euconnus wittei
 Euconnus wittmeri
 Euconnus wittmerianus
 Euconnus woodbushensis
 Euconnus woodi
 Euconnus woodleyi
 Euconnus xumenii
 Euconnus yadhaigana
 Euconnus yangambii
 Euconnus yucatani
 Euconnus zanzianus
 Euconnus zanzibaricus
 Euconnus zanziicola
 Euconnus zerchei
 Euconnus zikanensis
 Euconnus zimmermani
 Euconnus zoiai
 Euconnus zorumi
 Euconnus zoufali Vit, 1999 (Украина)

Примечания

Литература 
 
 
 
 Дополнительная литература
 
 
 
 {{статья| автор = |год =2012 |заглавие =Taxonomy of Euconnus complex'. Part I. Morphology of Euconnus s. str. and revision of Euconnomorphus Franz and Venezolanoconnus Franz (Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae) | язык = en | тип = Журнал | издание = Zootaxa | место = Auckland, New Zealand| издательство =  | issn = 1175-5326 |volume = 3555 |pages= 55—82}}
 {{статья| автор =Jałoszyński, P. |год =2013 |заглавие =Taxonomy of Euconnus complex'. Part II. Revision of Archiconnus Franz, Parapseudoconnus Franz and Mexiconnus gen. nov. (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae) | язык = en | тип = Журнал | издание = Zootaxa | место = Auckland, New Zealand| издательство =  | issn = 1175-5326 |volume =3666(4) |pages = 523—543| doi=10.11646/zootaxa.3666.4.7}}
 
 Jałoszyński, P. 2015. Taxonomy of Euconnus complex. Part IV. Review of Euconnus subgenus Rhomboconnus (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). Zootaxa 4000(4): 483—491. DOI: 10.11646/zootaxa.4000.4.7.
 
 Jałoszyński, P. 2016. Taxonomy of «Euconnus complex». Part VI. Status of Protoscydmus and Euconnus subgenera Neonapochus, Paranapochus, and Filonapochus (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). Zootaxa 4067(1): 35-48. DOI: 10.11646/zootaxa.4067.1.2.
 Jałoszyński, P. 2016. Taxonomy of «Euconnus complex». Part VIII. Subgenera Napoconnus, Himaloconnus and Nepaloconnus removed from Euconnus (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). Zootaxa 4103(5): 463—472. DOI: 10.11646/zootaxa.4103.5.4.
 Jałoszyński, P. 2016. Taxonomy of Euconnus complex. Part IX. Problematic synonymy between Pycnophus and Nudatoconnus (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). Zootaxa 4205(3): 201—210. DOI: 10.11646/zootaxa.4205.3.1.
 
 Jałoszyński, P. 2017. Taxonomy of «Euconnus complex». Part XI. Status of Euconophron and Scopophus (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). Zootaxa 4236(3): 450—460. DOI: 10.11646/zootaxa.4236.3.2. [junior syn. of Scopophus]
 
 {{статья| автор =Jałoszyński, P. |год =2017 |заглавие =Taxonomy of Euconnus complex'. Part XIII. Status of Afrotropical subgenera of Euconnus: Cephaloconnus, Cerviconnus, Ursoconnus and Nodoconnus (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae)| язык = en | тип = Журнал | издание = Zootaxa | место = Auckland, New Zealand| издательство =  | issn = 1175-5326 |volume = 4294(5)|pages = 531—544|doi= 10.11646/zootaxa.4294.5.3.}}
 Jałoszyński, P. 2017. Taxonomy of «Euconnus complex». Part XIV. Diarthroconnus is removed from synonymy with Psomophus and placed as a junior synonym of Euconnus s. str. (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). Zootaxa 4317(1): 191—195. DOI: 10.11646/zootaxa.4317.1.12.
 Jałoszyński, P. 2017. Taxonomy of «Euconnus complex». Part XVI. Alloconophron Franz transferred to Anhoraeomorphus Franz as subgenus, with notes on systematic position of Noctophus Casey (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). Zootaxa 4358(2): 328—338. DOI: 10.11646/zootaxa.4358.2.6.
 Jałoszyński, P. & Newton, A.F. 2017. Taxonomy of '''Euconnus complex'. Part XV. Disentangling the Euconnus-Sciacharis knot (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). Zootaxa 4344(3): 401—433. DOI: 10.11646/zootaxa.4344.3.1.
 Jałoszyński, P. 2018. Taxonomy of Euconnus complex'. Part XVII. Status of subgenera defined by male antennal characters: Androconnus Franz and Cladoconnus Reitter (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). Zootaxa 4415(2): 369—380. DOI: 10.11646/zootaxa.4415.2.7
 Jałoszyński, P. 2018. Taxonomy of Euconnus complex'. Part XVIII. Status of subgenera Palaeoconnus Franz and Heterotetramelus Franz (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). Zootaxa 4524(5): 567—580. DOI: 10.11646/zootaxa.4524.5.4
 Jałoszyński, P. 2019. Taxonomy of ‘Euconnus complex’. Part XIX. Status of subgenus Borneoconnus Franz, with review of species (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). Zootaxa 4686(3): 419—428. DOI: 10.11646/zootaxa.4686.3.7
 Jałoszyński, P. (2019) The first Korean species of Euconnus (Cladoconnus), with a synopsis of the E. ussuriensis species group (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). Zootaxa 4615(3): 481—488. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4615.3.4
 Jałoszyński, P. 2020. Taxonomy of ‘Euconnus complex’. Part XX. Madagassoconnus Franz and Oneila Peringuey placed as subgenera of Euconnus Thomson (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). Zootaxa 4747(2): 327—338. DOI: 10.11646/zootaxa.4747.2.5.
 Jałoszyński, P. 2021. Taxonomy of ‘Euconnus complex’. Part XXII. Status of subgenera Allonapochus Franz, Dimorphoconnus Franz, Eupentarius Reitter, and Myrmecodytes Croissandeau (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). Zootaxa 4966(2): 145—160. DOI: 10.11646/zootaxa.4966.2.3
 Jałoszyński, P. 2021g. Taxonomy of Euconnus complex. Part XXIII. Status of Napochus Thomson, Pycnophus Casey, and Filonapochus Franz revisited (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). Zootaxa 5026(2): 255—270. http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.5026.2.6
 Jałoszyński, P. 2022a. Euconnus Thomson of Japan: redescriptions of species established by Reitter, Sharp and Franz, new synonyms, and summary of current state of knowledge (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). Zootaxa 5093(1): 001—037. DOI: 10.11646/zootaxa.5093.1.1.
 Jałoszyński, P. 2022c. Taxonomy of Euconnus complex'. Part XXIV. Intermediate forms between Psomophus, Eupentarius and Euconnus'' s. str. in the East Palaearctic fauna unify problematic subgenera (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). Zootaxa 5194(3): 343—391. DOI: 10.11646/zootaxa.5194.3.2.

Ссылки 
 
 
 
 

Сцидмениды
Роды жесткокрылых